Lilla Gäddetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Gäddetjärnen, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Lilla Gäddetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lilla Gäddetjärnet (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,

Se även
Gäddetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn